Župča je naseljeno mjesto u općini Breza, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Sport 

 FK Mladost Župča, nogometni klub

Izvori 

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji
Breza (BiH)